Maricopella allynsmithi är en snäckart som först beskrevs av Gregg och W. B. Miller 1969.  Maricopella allynsmithi ingår i släktet Maricopella och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
allynsmithi